een Nederlandstalige folkrockgroep; zie Fungus (band)
 een groep organismen; zie Schimmels